Schlacht bei Bergen steht für:
 Schlacht bei Bergen (1759), Schlacht bei Frankfurt am Main während des Siebenjährigen Kriegs
 Schlacht bei Bergen (1799), Schlacht in Holland während des 2. Koalitionskriegs